Tales kan syfta på:

 Tales, en datorspelsserie
 Tales, ett musikalbum av Marcus Miller
 Tales, den engelska titeln på filmen Ghesse-ha
 Rémi Talès, en rugbyspelare från Frankrike
 Tales Schütz, en fotbollsspelare från Brasilien

Geografi

Indonesien 

 Desa Tales, administrativ by, Jawa Timur,

Spanien 

 Tales (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Tales (kommun), Valencia, Província de Castelló,

Se även 
 Thales (olika betydelser)

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar